

Persone
 Fausto Cornelio Silla – figlio del dittatore Lucio Cornelio Silla
 Fausto Cornelio Silla – politico romano
 Fausto Cornelio Silla Felice – politico romano
 Lucio Cornelio Silla – militare e dittatore romano
 Lucio Cornelio Silla – senatore romano
 Publio Cornelio Silla – politico romano
 Publio Cornelio Silla – politico romano

Altro
 Cornelio Silla – incrociatore leggero della Regia Marina